Понти-Нова:

 Понти-Нова — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Понти-Нова — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.